Der er flere personer ved navn Marcellus:
 Marcus Claudius Marcellus – romersk militær og politisk leder (ca. 268-208 f.Kr.)
 Marcus Claudius Marcellus (Julisk-Claudiske dynasti) – nevø til Kejser Augustus (42-23 f.Kr.)
 Pave Marcellus 1. – romersk-katolsk pave 308-09 og helgen (død 309)
 Marcellus af Ancyra – biskop i Galatien (død ca. 374)
 Marcellus de Niveriis – biskop på Island (død ca. 1462)
 Pave Marcellus 2. – romersk-katolsk pave april-maj 1555 (1501-55)